Gyűrű – kör alakú, hengeres, belül üres térbeli forma (ld. még: tórusz)
 Gyűrű, ékszer

Sport
 Gyűrű, torna

Matematika
 Gyűrű, algebrai struktúra

Informatika
 Gyűrűtopológia
 Vezérjeles gyűrű

Csillagászat
 Szaturnusz-gyűrűk
 Einstein-gyűrű

Kémia
 Gyűrűs vegyületek